Ря́бчик Эдуа́рда () — вид однодольных цветковых растений, включённый в род  семейства , произрастающий в Центральной Азии.

Тесно связан с широко культивируемым видом .

В Киргизии носит название айгуль (лунный цветок).

Описание  
Лепесток размером 120 см. Листья ланцетоподобные, 12-24 см, яркие, зелёные. 35-50 листьев. Цветков 5-20, собраны в соцветия, оранжевые, или тёмно жёлтые, размером 6 см. Размножается с ранней весны по середину лета, семенами, или корешками. Появляется цветок через 5-6 лет после посева. Обитает в Средней Азии.

Разновидности 
 Fritillaria eduardii var. inodora (Regel) Wietsma— Таджикистан, Узбекистан
 Fritillaria eduardii var. eduardii — Таджикистан, Узбекистан, Киргизия

Таксономия

Примечания

Ссылки 
 

Рябчик
Флора Азии
Декоративные садовые растения